Who's That in The Fog? es el segundo álbum de estudio del cantautor británico Tom Rosenthal.

Listado de canciones 
Todas las fueron escritas y compuestos por Tom Rosenthal.
 "As Luck Would Have It" – 2:04 
 "Outerspace Mover" – 2:54 
 "Sex, Death & Landscapes" – 2:59 
 "Ian" – 2:25 
 "Take Your Guess" – 2:37 
 "Too Many Candles" – 2:52 
 "Watching You Watching YouTube in the Dark" – 1:33 
 "Little Big Mistakes" – 2:24 
 "I Like It When You're Gone" – 3:07 
 "There Isn't Nothing" – 3:57 
 "Bob in the Rain & the Lizard of Hope" – 3:04 
 "A Thousand Years" – 4:17

Referencias

Enlaces externos 
 Álbum en sitio web oficial

Álbumes de 2013